Влади́мир Кучере́нко:
 Кучеренко, Владимир (1899—1927) — актёр немого кино.
 Кучеренко, Владимир Александрович (более известный под псевдонимом Максим Калашников; род. 1966) — российский журналист, политик, футуролог, общественный деятель, публицист.
 Кучеренко, Владимир Алексеевич (1909—1963) — государственный и хозяйственный деятель.
 Кучеренко, Владимир Анатольевич (1954—2016) — участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза.
 Кучеренко, Владимир Владимирович (род. 1949) — художник-пейзажист.
 Кучеренко, Владимир Захарович (род. 1941) — советский и российский учёный, специалист в области управления в здравоохранении, член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014).
 Кучеренко, Владимир Михайлович (род. 1955) — советский и российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Кучеренко, Владимир Павлович (1936—2007) — российский актёр, лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Золотой Овен» за лучшую роль второго плана («Коктебель») .